Rutzen ist

ein Familienname:
 Franz Rutzen (* 1933), deutscher Verleger
 Jill Lara Rutzen (* 2000), deutsche Kanupolospielerin

ein Ortsname:
 Rutzen (Gestratz), Ortsteil der Gemeinde Gestratz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern